

Toponymes 
 Luché, ancienne commune française de la Sarthe, aujourd'hui Luché-Pringé
  Luché-Thouarsais, commune française des Deux-Sèvres
 Luché-sur-Brioux est une commune du centre-ouest de la France, située dans le département des Deux-Sèvres (région Poitou-Charentes).

Homonymie de toponyme